La Nationale 1A 1990-1991 è stata la 69ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Antoine Rigaudeau, 
MVP straniero:  Michael Brooks, 
Allenatore dell'anno:  Michel Gomez, 
Giocatore rivelazione:  Antoine Rigaudeau, 
Miglior difensore:  Richard Dacoury,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1990
Pallacanestro nel 1991
1990-1991